Ел Мирто има више значења:

 Ел Мирто (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мирто (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Мирто (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Мирто (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику